Amak steht für
 Amak Island, Insel der Aleuten (Alaska)
 Mount Amak, Vulkan der Aleuten

AMAK steht für
 AMAK AG, Akademie für multimediale Ausbildung und Kommunikation

Siehe auch:
 Amac
 Amaq